Clearfield může být:

 Clearfield (Iowa) – město ve státě Iowa ve Spojených státech amerických
 Clearfield (Pensylvánie) – obec ve státě Pensylvánie ve Spojených státech amerických
 Clearfield (Jižní Dakota) – vesnice ve státě Jižní Dakota ve Spojených státech amerických
 Clearfield (Utah) – město ve státě Utah ve Spojených státech amerických
 Clearfield (Wisconsin) – město ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických